Tercio de Cántabros puede referirse a dos cuerpos de milicias urbanas formados en Buenos Aires durante las Invasiones Inglesas:
 Tercio de Cántabros Montañeses.
 Tercio de Cántabros de la Amistad o Tercio de Vizcaínos.